Наоми — многозначный термин.

 Наоми (имя) — женское имя
 Наоми (Ноеминь) — библейский персонаж
 (703) Ноэми — астероид, открытый в 1910 году.